Ngong steht für:

 Eine Stadt in Kenia; siehe Ngong (Kenia)
 Eine Gebirgskette in Kenia; siehe Ngong-Berge
 Eine Sprache in Kamerun; siehe Ngong (Sprache)
 Ein Bistum in Kenia; siehe Bistum Ngong
 Einen Fluss in Kenia; siehe Ngong (Fluss)
 Einen Ort in Äquatorialguinea: Ngong (Äquatorialguinea)

Siehe auch:
 Eine Seilbahn in Hongkong Ngong Ping 360
 Ein Berg in Hongkong Ngong Ping
 Kut Ngong, ein Tambon in Thailand Amphoe Phanat Nikhom#Verwaltung